Titus-Carmel peut désigner :
 Gérard Titus-Carmel (1942-), peintre français ;
 Guillaume Titus-Carmel (1975-), publicitaire français, son fils.

Voir aussi